Gerrit van Riemsdijk (rentmeester)
Gerrit van Riemsdijk (bankier)